Numele Agenor Gołuchowski se poate referi la:
 Agenor Romuald Gołuchowski (tatăl) — Statthalter al Galiției și ministru de interne al Imperiului Austriac
 Agenor Maria Gołuchowski (fiul) — ministru de externe al Austro-Ungariei.